La Professional'naya basketbol'naya liga 2010-2011 è stata la 20ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011